Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ 2001 года прошёл в Милане (Италия). Были разыграны 27 комплектов наград, в том числе 18 в гребле на байдарках и 9 в гребле на каноэ. По сравнению с предыдущим европейским первенством, в программу были добавлены полукилометровые заезды женских четырёхместных экипажей.

Результаты

Мужчины

Каноэ

Байдарки

Женщины

Байдарки

Медальный зачёт 

|- 
|1||align=left|||8||9||3||20
|-
|2||align=left|||6||3||5||14
|-
|3||align=left|||3||3||2||8
|-
|4||align=left|||3||2||1||6
|-
|5||align=left|||2||0||0||2
|-
|6||align=left|||1||3||3||7
|-
|7||align=left|||1||1||0||2
|-
|7||align=left|||1||1||0||2
|-
|9||align=left|||1||0||2||3
|-
|10||align=left|||1||0||1||2
|-
|11||align=left|||0||3||7||10
|-
|12||align=left|||0||1||3||4
|-
|13||align=left|||0||1||0||1
|- 
| colspan=2 | Итого || 27 || 27 || 27 ||81
|}

Ссылки 
 Результаты чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ 2001 года 

Спорт в Италии в 2001 году
Чемпионаты Европы по гребле на байдарках и каноэ
Международные спортивные соревнования в Милане
гребля на байдарках и каноэ